Spillets regler er titlen på flere værker:

 Spillets regler – en dansk film fra 2008
 Spillets regler (film fra 1939) – en fransk film fra 1939
 Spillets regler – en roman fra 2000 af Juliette Mead
 Spillets regler (dokumentarfilm) – dansk udviklingsbistandsfilm fra 2004 instrueret af Jesper Heldgaard og Bo Illum Jørgensen